Duck Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Duck Island (ö i Australien, Victoria),

Kanada 

 Duck Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar